Il termine geode può riferirsi a:
Geode, cavità interna ad una roccia, rivestita di cristalli.
Geode, formazioni pseudocistiche delle articolazioni colpite da artrosi.
Geode, un microprocessore AMD.
Geode, moderna struttura architettonica parigina